«Angelitos negros» puede referirse a:

Obras 
 Angelitos negros (s. XX), poema de Andrés Eloy Blanco
 Angelitos negros (s. XX), canción con música de  Manuel Álvarez Rentería ("Maciste") y texto del poema de Andrés Eloy Blanco.
 Angelitos negros (1948), película de Joselito Rodríguez.
 Angelitos negros (1970), película de Joselito Rodríguez (remake).
 Angelitos negros (1970), telenovela de México.
 Angelitos negros (2009), película de Raúl San Julián.